Шон Антоскі (;  25 березня 1970, Брантфорд, Онтаріо, Канада) — канадський хокеїст, лівий нападник.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1987 року.

1990 року був обраний на драфті НХЛ під 18-м загальним номером командою «Ванкувер Канакс».

Виступав за «Норт-Бей Сентенніелс» (ОХЛ), «Мілвокі Адміралс» (АХЛ), «Ванкувер Канакс», «Гамільтон Канакс» (АХЛ), «Філадельфія Флаєрс», «Піттсбург Пінгвінс», «Анагайм Дакс».

Загалом провів 219 матчів у НХЛ, включаючи 36 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Задрафтовані «Ванкувер Канакс»